Cornelis Constantijn van Valkenburg (1764-1847), burgemeester van Haarlem.
 Cornelis Constantijn van Valkenburg (1910-1984), zakenman en genealoog.